Malinnik (Neder-Silezië) een wijk in de Poolse plaats Cieplice Śląskie-Zdrój
 Malinnik (Ermland-Mazurië) een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië.